Riedmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Riedmann (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter von Vorarlberg
 Ferdinand Riedmann (1886–1968), österreichischer Lehrer und Politaktivist
 Florian Riedmann (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Franz Riedmann (1882–1929), österreichischer Politiker (SDAP)

 Gerold Riedmann (* 1977), österreichischer Journalist und Medienmanager
 Josef Riedmann (* 1940), österreichischer Historiker
 Kuno Riedmann (* 1940), österreichischer Unternehmer, Politiker und Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg 
 Linda Riedmann (* 2003), deutsche Radrennfahrerin 

Siehe auch:
 Rietmann
 Riethmann